Кршеван Сантини (; 11 апреля 1987, Задар, СФРЮ) — хорватский футболист, вратарь клуба «Осиек».

Биография 
С 2010 по 2013 года играл в команде «Интер» (Запрешич), за который провел 76 матчей, в которых пропустил 89 голов. В зимнее межсезонье сезона 2012/13 Сантини был вынужден искать новый клуб.

Приехав на сбор луганской «Зари», Кршеван смог проявить хорошее впечатление на тренера, после чего, заключил контракт с клубом на полгода. В конце сезона 2012/13, благодаря хорошей игре, стал «первым» номером «Зари» и продлил контракт ещё на 2 года.

7 января 2016 года официально стал игроком кипрского клуба «Эносис».

В 2018 году перешёл из «Интера» Запрешич в «Осиек».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Заря» (Луганск) История и Статистика
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Заря» (Луганск)

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Задар»
Игроки ФК «Велебит»
Игроки ФК «Сегеста»
Игроки ФК «Мославина»
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Эносис»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Осиек»